Die Football League Second Division 1911/12 war die 20. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 2. September 1911 und endete am 29. April 1912.

Zweitligameister wurde Derby County und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1912/13 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und FC Bury die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste Gainsborough Trinity. Daneben bangten auch der FC Glossop und Leeds City um den Klassenverbleib, erhielten dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1912/13 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Den Platz von Gainsborough Trinity nahm in der folgenden Spielzeit der Aufsteiger Lincoln City ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1911-12 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1911/12
1911